North Dakota kan syfta på:

 North Dakota – en delstat i USA
 North Dakota University system – ett skolsystem som förfogar över sex offentliga universitet och fem offentliga college i den amerikanska delstaten North Dakota
 North Dakota State University –  ett offentligt universitet i Fargo, North Dakota
 University of North Dakota – ett amerikanskt offentligt universitet som ligger i Grand Forks, North Dakota
 North Dakota Fighting Hawks –  en idrottsförening tillhörande University of North Dakota
North Dakota – en karaktär i Dan Browns roman Gåtornas palats
  – ett tidigare amerikanskt slagskepp sjösatt 1908
  – en amerikansk ubåt sjösatt 2013

Se även
 Dakotaterritoriet – ett amerikanskt territorium 1861–1889